

Terme commun 
 La samba est un genre musical et une forme de danse populaire du Brésil.
 Dans le jargon des apnéistes, la samba désigne une crise musculaire incontrôlée liée au manque d'oxygène. Voir Rendez-vous syncopal des sept mètres.
 Samba est aussi le nom d'un logiciel mettant en œuvre le protocole de partage de fichiers et d'imprimantes SMB ; c'est l'implémentation Linux/Unix de ce protocole qui est utilisé par la société Microsoft dans ses systèmes d'exploitation.
 Le samba ou ayous est une essence d'arbre tropicale.

Cinéma 

 Samba, un film documentaire brésilien réalisé en 2001 ;
 Samba, un film français sorti en 2014.

Zoologie 
 Samba est un genre d'insectes hyménoptères (abeilles).

Patronyme 

 Sâmba, un des fils de Krishna et Jambavati, l'un des personnages de la mythologie de l'hindouisme ;
 Abderrahman Samba (né en 1995), athlète qatarien ;
 Alioune Samba (né en 1948), officier général et diplomate sénégalais ;
 
 Brice Samba (né en 1971), footballeur international congolais ;
 Brice Samba (né en 1994), footballeur franco-congolais. Il évolue au poste de gardien de but au RC Lens. Il est le fils de Brice Samba, ancien gardien international congolais.
 Catherine Samba-Panza (née en 1954), ancienne présidente de transition de Centrafrique de 2014 à 2016 ;
 Chéri Samba (né en 1956), artiste contemporain et peintre congolais ;
 Cherno Samba (né en 1985), footballeur anglais d'origine gambienne ;
 Giscard Samba (né en 1977), entraîneur français d’athlétisme d'origine congolaise ;
 Martin-Paul Samba, (né 1875, mort 1914), L'un des pères fondateur du Cameroun (Afrique équatoriale), résistant à la colonisation allemande.
 Mokhtar Samba, batteur percussionniste contemporain.

Toponyme 

 Samba, un département du Burkina Faso et une ville de même nom, chef-lieu de ce département ;
 Petit-Samba, une commune rurale située dans le département de Yako au Burkina Faso ;
 Samba, une localité du Cameroun ;
 Samba, une localité de la province du Maniema en République démocratique du Congo ;
 Samba ou Sumba, une des petites îles de la Sonde, en Indonésie ;
 Samba, une ville indienne dans l’État du Jammu-et-Cachemire ;
 Samba, une petite ville  du Togo.

Patronyme gambien
Patronyme congolais
Patronyme africain